Mariele steht für:

 Mariele (Vorname), weiblicher Vorname
 im Volksmund die Voralbbahn

Siehe auch:
 Mareile